David Davis er navnet på flere personer, blandt andre:
 David Davis (britisk politiker) – britisk politiker og tidligere minister (født 1948)
 David Davis (håndboldspiller) – spansk håndholdspiller og -træner (født 1976)